Nieste bezeichnet:

 Nieste (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Kassel, Nordhessen
 Nieste (Fluss), Zufluss der Fulda in Landkreisen Werra-Meißner, Kassel und Göttingen sowie in kreisfreier Stadt Kassel, Nordhessen